The Golden Years of Dutch Pop Music is een serie verzamel-cd's van de Nederlandse tak van Universal Music, met muziek van bekende Nederlandse artiesten uit de periode 1960-1990. Het gaat daarbij om artiesten die destijds hun muziek uitbrachten bij de voorlopers van Universal, zoals Philips, Mercury, Phonogram, Polydor, Imperial of EMI.

Achtergrond 
De meeste albums uit de serie bestaan uit twee cd's, met daarop vrijwel alle single-hits en hun b-kanten. Vooral dat laatste maakt de albums interessant voor de fans, omdat veel b-kantjes niet eerder op cd zijn verschenen. Ook de aantrekkelijke prijs - in het midprice-segment - is een belangrijke reden om een dergelijk album aan te schaffen.

Omdat de cd's in beperkte oplage worden uitgebracht en slechts door een select publiek worden gekocht, staan ze maar kort in de Album Top 100. De meeste zijn na een of twee weken alweer verdwenen. Bovendien geldt voor de meeste artiesten dat veel van hun hits reeds eerder op verzamelalbums zijn uitgebracht.

Overzicht 
Een overzicht van de uitgebrachte cd's:

 The golden years of Dutch pop music (Alquin), album van Alquin, uitgebracht op 16-04-2016
 The golden years of Dutch pop music (Bintangs), album van Bintangs, uitgebracht op 06-02-2016
 The golden years of Dutch pop music (Bolland & Bolland), album van Bolland & Bolland, uitgebracht in 2017
 The golden years of Dutch pop music (Brainbox & Kaz Lux), album van Brainbox & Kaz Lux, uitgebracht op 31-10-2015
 The golden years of Dutch pop music (Dizzy Man's Band), album van Dizzy Man's Band, uitgebracht op 31-10-2015
 The golden years of Dutch pop music (Earth & Fire), album van Earth & Fire, uitgebracht op 04-04-2015
 The golden years of Dutch pop music (Ekseption), album van Ekseption, uitgebracht op 08-08-2015
 The golden years of Dutch pop music (Focus), album van Focus, uitgebracht op 31-10-2015
 The golden years of Dutch pop music (George Baker Selection), album van George Baker Selection, uitgebracht op 16-04-2016
 The golden years of Dutch pop music (Golden Earrings), album van Golden Earrings, uitgebracht op 04-04-2015
 The golden years of Dutch pop music (Greenfield & Cook), album van Greenfield & Cook, uitgebracht in 2017
 The golden years of Dutch pop music (Kayak), album van Kayak, uitgebracht op 04-04-2015
 The golden years of Dutch pop music (Les Baroques), album van Les Baroques, uitgebracht op 16-04-2016
 The golden years of Dutch pop music (Long Tall Ernie And The Shakers), album van Long Tall Ernie And The Shakers, uitgebracht op 31-10-2015
 The golden years of Dutch pop music (Pussycat), album van Pussycat, uitgebracht op 31-10-2015
 The golden years of Dutch pop music (Rob Hoeke), album van Rob Hoeke, uitgebracht op 06-02-2016
 The golden years of Dutch pop music (Sandy Coast), album van Sandy Coast, uitgebracht op 04-04-2015
 The golden years of Dutch pop music (Shocking Blue), album van Shocking Blue, uitgebracht op 31-10-2015
 The golden years of Dutch pop music (Supersister), album van Supersister, uitgebracht op 06-02-2016
 The golden years of Dutch pop music (Tee Set), album van Tee Set, uitgebracht op 08-08-2015
 The golden years of Dutch pop music (The Blue Diamonds), album van The Blue Diamonds, uitgebracht op 08-08-2015
 The golden years of Dutch pop music (The Buffoons), album van The Buffoons, uitgebracht op 08-08-2015
 The golden years of Dutch pop music (The Cats), album van The Cats, uitgebracht op 06-02-2016
 The golden years of Dutch pop music (The Jumping Jewels), album van The Jumping Jewels, uitgebracht op 16-04-2016
 The golden years of Dutch pop music (The Outsiders), album van The Outsiders, uitgebracht op 18-04-2015
 The golden years of Dutch pop music (The Shoes), album van The Shoes, uitgebracht op 08-08-2015
 The golden years of Dutch pop music (Wally Tax), album van Wally Tax, uitgebracht op 08-08-2015
 The golden years of Dutch pop music (ZZ & de Maskers), album van ZZ & de Maskers, uitgebracht op 04-04-2015
 The golden years of Dutch pop music (Cuby + Blizzards), album van Cuby + Blizzards, uitgebracht in 2014 	  	  	 
 The golden years of Dutch pop music (Livin' Blues), album van Livin' Blues, uitgebracht in 2014 	  	  	 
 The golden years of Dutch pop music (Q65), album van Q65, uitgebracht in 2014
 The golden years of Dutch pop music (The Motions), album van The Motions, uitgebracht in 2014

Compilatiealbum